Asian Rugby Football Union – confederazione asiatica di rugby a 15 asiatica
 Auckland Rugby Football Union – federazione regionale neozelandese di rugby a 15